Catman – personaggio dei fumetti DC Comics
 Catman – personaggio della serie animata Due fantagenitori
 Catman – personaggio della serie animata Perfect Hair Forever
 Catman – nome d'arte dei membri dei Kiss Peter Criss e Eric Singer
Catman – serie anime ONA

Pagine correlate 
 Cat-Man